Дэвид Эдгар:
 Эдгар, Дэвид (пловец) (род. 1950) — американский пловец, чемпион Олимпийских игр 1972 года.
 Эдгар, Дэвид (сценарист) (род. 1948) — британский сценарист и писатель.
 Эдгар, Дэвид (футболист) (род. 1987) — канадский футболист.
 Эдгар, Дэвид (экономист) — британский экономист, профессор Каледонского университета.